Peter steht für:
 Peter, einen Vor- und Familiennamen
 (1716) Peter, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Peter (Lateinisches Kaiserreich), Peter II. von Courtenay, Kaiser des Lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel
 Peter-Prinzip, ein Management-Begriff

Peter ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Peterbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Peter Crest, Berggipfel in der Ross Dependency, Antarktika
 Peter-I.-Insel, Insel in der Bellingshausen-See, Antarktis
 Peter-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Peter, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Peter
 Petri
 Petrus
 Petra